Exophiala är ett släkte av svampar. Exophiala ingår i familjen Herpotrichiellaceae, ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Exophiala